Highclere bezeichnet

 Highclere (Hampshire), Ort in den North Wessex Downs im Basingstoke and Deane district of Hampshire, England
 Highclere Castle,  Herrenhaus im Neo-Renaissance-Stil, das im Norden der englischen Grafschaft Hampshire ca. 6 Kilometer südlich von Newbury im Südwesten von London liegt
 Highclere Motor Car Syndicate Ltd., britischer Hersteller von Automobilen